Morsea är ett släkte av insekter. Morsea ingår i familjen Eumastacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Morsea